Sierra Leones herrlandslag i fotboll  representerar Sierra Leone i fotboll för herrar. Laget spelade sin första match den 10 augusti 1949, och förlorade med 0-2 hemma mot Nigeria.

African Nations Cup

1994 
Laget gick obesegrade genom kvalet. Det blev emellertid stor förlust i premiären mot Elfenbenskusten med 0-4. Man fick 1 poäng i nästa match mot Zambia som slutade 0-0 och var därmed utslagna ur turneringen.

1996 
Laget spelade mot Zambia, Algeriet och Burkina Faso. Man slog Burkina Faso med 2-1, förlorade med 0-2 mot Algeriet och förlorade med 0-4 mot Zambia. Man kom trea i gruppen.

2021 
Laget spelade mot Algeriet, Elfenbenskusten och Ekvatorialguinea. Det blev oavgjort mot Algeriet med 0-0, oavgjort mot Elfenbenskusten med 2-2 och man förlorade med 0-1 mot Ekvatorialguinea. Man kom trea i gruppen.

Spelartruppen 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- style="background:#dfedfd;"

 
|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- style="background:#dfedfd;"                   

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- style="background:#dfedfd;"

Referenser

Externa länkar 
 Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation - Sierra Leones herrlandskamper i fotboll

Fotboll i Sierra Leone
Fotbollslandslag
Landslag startade 1949
Fotboll